Aytaç Kara (Esmirna, Turquía, 23 de marzo de 1993) es un futbolista turco. Su posición es la de mediocampista y su club es el Kasımpaşa S. K. de la Superliga de Turquía.

Trayectoria 
El 4 de febrero de 2022 se hizo oficial su llegada al Göztepe S. K. a préstamo hasta final de temporada. Tras esta cesión regresó al Kasımpaşa S. K., equipo en el que había jugado entre 2019 y 2021.

Estadísticas

Clubes 
 Actualizado al último partido jugado el .

Fuente: Soccerway

Referencias 

Futbolistas de Turquía
Futbolistas del Altay Spor Kulübü
Futbolistas del Eskişehirspor
Futbolistas del Trabzonspor
Futbolistas del Yeni Malatyaspor
Futbolistas del Bursaspor
Futbolistas del Kasımpaşa Spor Kulübü
Futbolistas del Galatasaray Spor Kulübü
Futbolistas del Göztepe Spor Kulübü